СТК — Сварочно-технологический комплекс
 СТК-59ГМС
 СТК — Союз трудового крестьянства
 СТК — речные суда серии Сухогрузный теплоход-контейнеровоз
 СТК — самолёт тренажер катапульты
 СТК — совет трудового коллектива
 СТК — стёкла типа сверхтяжёлых кронов см. Крон (стекло)
 СТК — сервисная таксофонная карта